Foucault je lahko:

Osebnosti 
 Jean Bernard Léon Foucault (1819 - 1868), francoski fizik.
 Maurice-Victor-Alphonse Foucault, francoski general.
 Michel Foucault (1926 - 1984), francoski filozof.

Drugo 
 Foucaultovo nihalo, fizikalna naprava (imenovana po francoskem fiziku)
 Foucaultovo nihalo, knjiga  Umberta Eca
 Fizeau-Foucaultov aparat